En français, crypto- est un préfixe provenant de la racine grecque κρυπτός (kruptos) qui signifie « caché ». De nombreux termes sont construits à l'aide de ce préfixe :
 cryptographie ;
 cryptologie ;
 cryptage (anglicisme) ;
 cryptogame ;
 cryptozoologie ;
 crypto-banque de graine ;
 crypto-anarchisme ;
 crypto-fascisme ;
 crypto-judaïsme ;
 cryptofax ;
 cryptomonnaie.

Employé comme nom commun, le mot crypto peut être l'apocope de plusieurs des termes précédents.

Crypto est l'abréviation habituelle pour Annual International Cryptology Conference

Entreprise 
 Crypto AG, une entreprise suisse.

Cinéma 
 Crypto, film américain réalisé par John Stalberg Jr. et sorti en 2019.

Voir aussi 
 Kryptos